La stagione 2005-2006 della Challenge League vide la promozione in Super League del Lucerna.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Super League 2006-2007.
 Ammesso allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocessa in Prima Lega 2006-2007.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off promozione-retrocessione 
Al play-off furono ammesse il Sion (2º classificato nella Challenge League) e il Neuchâtel Xamax (9º classificato in Super League).

Verdetto finale
Il  è promosso in Super League 2006-2007.

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
2005 2